Николай Лесевицкий:
 Лесевицкий, Николай Николаевич (1871—?) — полковник, георгиевский кавалер, участник Белого движения.
 Лесевицкий, Николай Петрович (1873—1918) — полковник Генерального штаба, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.